Сан-Бернардино — долина в Южной Калифорнии, расположенная к югу от Поперечных хребтов. На севере граничит с хребтами Сан-Габриель и Сан-Бернардино, на востоке — с хребтом Сан-Хасинто, а на юге и западе — с горами Санта-Ана и долиной Помона. Площадь долины — приблизительно 260 км², а высота — от 180 метров на дне долины вблизи Чино до 420 метров вблизи Сан-Бернардино и Редлендс.

Геология 
Долина Сан-Бернардино охватывает один из двух бассейнов реки Санта-Ана, внутренний бассейн Санта-Ана. Внизу на поверхности расположен дренажный бассейн, который собирает избыток дождевой воды из долины и нескольких крупных суб-бассейнов подземных вод, собирающих воду из подземных водоносных горизонтов. Источники воды суб-бассейнов: Чино, Риальто-Колтон, Риверсайд-Арлингтон, Сан-Бернардино (Банкер-Хилл), Юкейпа и Сан-Тимотео. Сан-Бернардино или бассейн Банкер-Хилл ограничен на северо-востоке хребтом Сан-Бернардино, на северо-западе — хребтом Сан-Габриель, на юго-западе — каньоном Сан-Тимотео, а на юго-востоке — хребтом Крафтон-Хиллз.

Зона разломов 
Зона разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто проходит по долине вдоль гор Сан-Бернардино и Сан-Хасинто. Две линии разлома сходятся менее, чем 10 км друг от друга в городе Сан-Бернардино, и менее чем на 3 км в северо-западной части бассейна, вблизи Кайон-Пасс.

География 
Долина Сан-Бернардино была вырезана быстро движущейся водой, стекающей из горных хребтов на севере, востоке и юге, которая стекает в бассейн реки Санта-Ана, выходящей к морю через округа Риверсайд и Ориндж. Первоначально долина Сан-Бернардино была населена коренными американцами, в том числе племенем серрано. В области ранними поселенцами были мормоны, которые всё ещё имеют значительное присутствие в этом районе.

Джоан Дидайон в своём эссе «Некоторые мечтают о золотом сне» описала долину Сан-Бернардино как «…в некотором отношении чужое место: не прибрежная Калифорния с субтропическими сумерками и нежными ветрами Тихого океана, но суровая Калифорния, преследуемая Мохаве сразу за горами, опустошённая горячим сухим ветром Санта-Ана, проходящим 100 миль в час и действующим на нервы.»

Климат 

Климат средиземноморский, с холодной, снежной мокрой зимой и сухим, жарким летом. Обычно в районах к северу от автомагистрали 210 и к востоку от магистрали 215 холодная зима с редкими снегопадами. Калифорнийская полынь и юкка растёт в основном вдоль нагорьев; чапараль растёт на высотах от 600 до 700 метров. Другая растительность представляет собой лоскутное одеяло из полей, прибрежных зон и субтропических лесов, которые граничат с долиной в горах на севере и востоке. Ветер Санта-Ана дует в долину от Кайон-Пасс, которая выходит в северной части долины между горами Сан-Габриель и Сан-Бернардино. Сезонный ветер Санта-Ана бывает время от времени тёплым во время осенних месяцев. Это заметно повышает опасность пожаров в предгорьях, каньонах и горных районах.

Урбанизированные районы 

Хотя большинство городов и «спальных районов» расположены на пути к Лос-Анджелесу или в округе Орандж, Сан-Бернардино является важным транспортным центром города и округа. Расположенные примерно в 70 милях порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич отправляют товары по дорогам, проходящим по долине. Компании Union Pacific Railroad и BNSF Railway имеют треки, проходящие через долину. Сан-Бернардино также пересекают две основные магистрали. Кроме того, общины в горах к северу обслуживают несколько государственных дорог. Для грузов и людей доступен Национальный аэропорт Онтарио в Лос-Анджелесе, а также несколько лётных полей (Аэропорт Сан-Бернардино находится в стадии строительства.) В списке журнала «Forbes» район значится как один из самых загрязнённых.

Города 

Города, расположенные в долине:

 Колтон
 Камилеса
 Фонтана
 Гранд Террас
 Хайленд

 Лома Линда
 Онтарио
 Ранчо Какамонга
 Редлендс
 Риальто

 Сан-Бернардино
 Юкейпа

Автомагистрали 

Как часть знаменитого маршрута 66, в долине проходит автомагистраль 15 на своём пути через экорегион Хью-Дезерт. Автомагистраль 10 входит в долину через город Помона и выходит на востоке из Сан-Горгонио Пасс.

Автомагистрали между штатами
  Автострада Сан-Бернардино (Автомагистраль 10)
  Автомагистраль 15
  Автострада Футхилл (Автомагистраль 210)
  Автомагистраль 215

Городские автомагистрали
  Магистраль 18
  Магистраль 38
  Магистраль 66
  Магистраль 138
  Магистраль 210 (когда-то  Магистраль 30)
  Магистраль 330

Железные дороги 

Две основные железнодорожные компании в долине Union Pacific Railroad (UP) и BNSF Railway. Компании являются крупными в стране. Пути UP входят в долину с южной стороны вдоль путей BNSF в Колтоне/Гранд Террас. Затем они идут на север до Колтон-Гроссинг, где поворачивают на восток. Железная дорога Union Pacific далее идёт на запад через Онтарио, проходя рядом с автомагистралью 10, и уходит на юго-восток. Пути BNSF входят в долину с юга Колтон/Гранд Террас, проходя далее на восток через Колтон-Гроссинг. Затем поворачивает на север, вдоль автомагистрали 215, пока не встречает 15 автомагистраль в Деворе и уходит из долины через каньон Пасс. Колтон-Гроссинг, расположенный в Колтоне, является пересечением путей двух компаний.

Примечания 

Долины Калифорнии